Березан Олександр Петрович (* 1937) — заслужений працівник фізичної культури і спорту України
 Перрі Березан (* 1964) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.

Див. також 
 Березань

Примітки